Vasconcelos o Vasconcellos (forma arcaica) es un apellido Portugués de origen nobiliario. Tuvo su probable origen en un topónimo a finales del siglo doce y posteriormente se extendió a Galicia. Puede referirse a:

Personas
Carolina Michaëlis de Vasconcellos (1851–1925), Filóloga portuguesa.
Doroteo Vasconcelos (1803–1883), Presidente de El Salvador en el siglo IXI.
 Fernanda Vasconcellos, (nace en 1984), actriz brasileña de cine,  teatro y televisión.
Gabriel Vasconcelos Ferreira (nace en  1992), futbolista brasileño.
José Mauro de Vasconcelos (1920–1984), Escritor brasileño.
José Vasconcelos (1882–1959), Escritor mexicano, filósofo y político.
Josefina de Vasconcellos (1904–2005), Escultora inglesa.
Marco Vasconcelos (born 1971),  Jugador de badmintos portugués.
Mário Cesariny de Vasconcelos (1923–2006), Poeta surrealista portugués.
Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy (nace en 1945), Politóloga y psicóloga brasileña.
Martha Vasconcellos (nace en c.1948), modelo brasileña y  Miss Universo 1968.
Miguel de Vasconcelos (c.1590-1640), Primer Ministro de Portugal en el siglo XVII.
Naná Vasconcelos (nace en 1944), Percusionista brasileño.

Otros 
 Alfredo Vasconcelos, ciudad en Minas Gerais, Brasil.
 Ferraz de Vasconcelos, suburbio de la municipalidad en Sao Pablo, Brasil.

Referencias